Sun Is Shining – singolo di Bob Marley & The Wailers
 Sun Is Shining – singolo degli Axwell Ʌ Ingrosso del 2015
 Sun Is Shining – singolo di Lost Frequencies del 2019